Красного́рский:

Персоналии 
 Красногорский, Борис — российский журналист и писатель-фантаст.
 Красногорский, Николай Алексеевич (1855—после 1913) — начальник Олонецкого губернского жандармского управления, генерал-майор.
 Красногорский, Николай Иванович (1882—1961) — советский психофизиолог и педиатр.

Населённые пункты 
Казахстан
 Красногорский — посёлок в Есильском районе Акмолинской области.
 
Россия
 Красногорский — хутор в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Красногорский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Красногорский — село в Кинешемском районе Ивановской области.
 Красногорский — посёлок в составе города Полысаево Кемеровской области.
 Красногорский — посёлок в Назаровском районе Красноярского края.
 Красногорский — посёлок городского типа в Звениговском районе Марий Эл.
 Красногорский — посёлок в Мошковском районе Новосибирской области.
 Красногорский — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Красногорский — посёлок в Еманжелинском районе Челябинской области.
 Красногорский — посёлок в Переславском районе Ярославской области.

Узбекистан
 см. Красногорск.

См. также 
 Красногорск (значения)
 Красная Гора
 Красная Горка
 Красногорский район
 Красногорское